Aldehuela de Jerte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldehuela del Jerte, ort, Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Aldehuela de Jerte (kommun i Spanien), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar